Fougère peut faire référence à :

Botanique 
 La fougère, nom vernaculaire des Filicophytes (Filicophyta), une sous-division de cryptogames vasculaires ;

Patronyme 

 Étienne Fougère (1871-1944), industriel, leader patronal et homme politique français ;
 Eugénie Fougère (1861-1903), demi-mondaine française ;
 Eugénie Fougère (1870-après 1837), artiste de vaudeville et de music-hall française ;
 Henri Fougère (1882-1968), homme politique français ;
 Isabelle Fougère (1968-), journaliste française ;
 Joseph Vernon Fougère (1943-2013), prélat catholique canadien ;
 Martine Fougère (), actrice française ;
 Philibert Fougère (1734-1792), religieux et homme politique français.

Culture 
 Fleur de fougère, fleur légendaire dans le folklore des pays de l'Europe de l'Est et dans la mythologie slave et balte, dotée de propriétés magiques ;
 Fleur de fougère, court métrage d'animation français réalisé par Ladislas Starewitch réalisé en 1949.
 Quand fleurit la fougère, opéra de Evgueni Stankovitch, 1978.

Divers 
 Fougère, une des sept familles olfactives en parfumerie ;
 Fougère de Barnsley, fractale nommée d'après le mathématicien Michael Barnsley ;
 Stade La Fougère, stade de la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse, dans le département des Landes. 

Patronyme français